Maywood (banda)

Localidades

Maywood (Califórnia)
Maywood (Illinois)
Maywood (Nebraska)
Maywood (Nova Jérsei)
Maywood Park

Desambiguação